Legenda:

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich